Сан-Висенте-де-Алькантара ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Бальдиос. Занимает площадь 275 км². Население — 5768 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Покровителем города считается святой Висенте Мартир.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса